Омельчук — украинская и белорусская фамилия. Известные носители:
 Омельчук, Александр Макарович (род. 1970) — советский и украинский футболист и тренер.
 Омельчук, Анатолий Константинович (род. 1946) — советский и российский журналист, писатель, литературный критик.
 Омельчук, Григорий Куприянович (1920—1983) — Герой Советского Союза.
 Омельчук, Катерина Владимировна (род. 1982) — украинская художница.
 Омельчук, Олег Петрович (род. 1983) — украинский стрелок, мастер спорта Украины международного класса по пулевой стрельбе.